Ниже представлен Список главных тренеров, выигравших Кубок Шотландии по футболу.

Национальный Кубок Шотландии разыгрывается с сезона Кубок Шотландии по футболу 1873/1874. До 90-х годов XIX века футбол в Шотландии не был профессиональным видом спорта. Это значило, что всё руководство клубом, от состава на матч до финансовых вопросов, осуществлялось через так называемый Комитет по управлению или Совет директоров. Должность главного тренера начала появляться в конце века.

Первым тренером-победителем Кубка Шотландии в 1899 году стал наставник глазговского клуба «Селтик» Вилли Мейли. Он же по сей день остаётся рекордсменом по числу завоёванных титулов обладателя национального трофея в качестве главного тренера — ему удалось 14 раз добиться этого успеха.

Список победителей по годам

Главные тренеры по победам

Главные тренеры по странам

См. также 
 Список победителей Кубка Шотландии по футболу
 Список главных тренеров, выигравших Кубок Англии по футболу

Примечания 

Тренеры
Кубок Шотландии